Edlitz ist der Name folgender Orte:

 Edlitz, Gemeinde im Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Edlitz im Burgenland, Ortschaft von Deutsch Schützen-Eisenberg, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Edlitz (Gemeinde Weinburg), Katastralgemeinde von Weinburg, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Edlitz, ehemalige Gemeinde im Waldviertel, bestehend aus Oberedlitz, Niederedlitz und Eggmanns